

Biologia molecolare
CAU – codone citosina-adenina-uracile che codifica per l'istidina

Codici 
 cau – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 per le lingue caucasiche

Geografia
Cau – nome tedesco di Cal di Canale, centro abitato della Slovenia

Persone
Giovanna Cau – avvocatessa italiana
Jean Cau – canottiere francese
Jean Cau – scrittore, giornalista e sceneggiatore francese
Lussorio Cau – militare italiano
Maria Teresa Cau – cantautrice italiana